Andreu Guerao Mayoral – calciatore spagnolo, centrocampista
 Borja Mayoral – calciatore spagnolo, attaccante
 David Mayoral – calciatore spagnolo, centrocampista
 Jorge Pulido Mayoral – calciatore spagnolo, difensore
 Luis Mayoral – ex calciatore spagnolo, centrocampista
 Rafael Mayoral – politico, avvocato e attivista spagnolo